Philippe de Croÿ peut faire référence à plusieurs membres de la famille de Croÿ :

 Philippe I de Croÿ, comte de Porcéan (1435–1511), seigneur de Croÿ et comte de Porcéan, est un compagnon d'arme du duc Charles le Téméraire ;
 Philippe I de Croÿ, comte de Chimay (1436–1482), seigneur de Quiévrain et de Sempy ;
 Philippe II de Croÿ (1496–1549), duc d'Arschot, général de l'empereur Charles Quint ;
 Philippe III de Croÿ (1526–1595), duc d'Arschot, gouverneur général des Flandres sous le règne de Philippe II ;
 Philippe de Croÿ (1562-1612), homme d'État des Pays-Bas espagnols.
 Philippe de Croÿ (1801-1871), général prussien.